Кускус (Phalanger) — рід сумчастих ссавців, типовий рід родини кускусових (Phalangeridae), які проживають на островах Океанії та в Австралії.
 Кускус — пшенична крупа, а також страва з неї, що походить з країн Магрибу.

Див. також 
 КусКус — український телеканал кулінарної тематики.